Barnesville ist der Name mehrerer Orte in:

den Vereinigten Staaten:
 Barnesville (Marion County, Alabama)
 Barnesville (Tallapoosa County, Alabama)
 Barnesville (Colorado), im Weld County
 Barnesville (Connecticut), im New Haven County
 Barnesville (Georgia), im Lamar County
 Barnesville (Kansas), im Bourbon County
 Barnesville (Maryland), im Montgomery County
 Barnesville (Minnesota), im Clay County
 Barnesville (Mississippi), im DeSoto County
 Barnesville (Clinton County, Missouri)
 Barnesville (Macon County, Missouri)
 Barnesville (North Carolina), im Robeson County
 Barnesville (Ohio), im Belmont County
 Barnesville (Pennsylvania), im Schuylkill County
 Barnesville (Tennessee), im Lawrence County

Kanada:
 Barnesville (New Brunswick)

Sonstiges:
 Barnesville Creek, Fließgewässer im Marion County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnesville Baltimore and Ohio Railroad Depot, in Barnesville, Ohio, ID-Nr. 85001694
 Barnesville City Hall and Jail, in Barnesville, Minnesota, ID-Nr. 80002009
 Barnesville Commercial Historic District, in Barnesville, Georgia, ID-Nr. 95000733
 Barnesville Depot, in Barnesville, Georgia, ID-Nr. 86000916
 Barnesville Historic District, in Barnesville, Ohio, ID-Nr. 84002899
 Barnesville Petroglyph, in Barnesville, Ohio, ID-Nr. 74001400